Gemini Man (televisieserie), een televisieserie uit 1976
Gemini Man (film), een film uit 2019